Laodamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Ettore e di Andromaca e fratello di Astianatte
 Laodamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Eteocle, re di Tebe
 Laodamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Alcinoo e Arete
 Laodamante – personaggio della mitologia greca,  guerriero licio ucciso da Neottolemo
 Laodamante – personaggio della mitologia greca, capitano troiano, figlio di Antenore e di Teano. Fu ucciso da Aiace Telamonio

Note